Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Dubai Tennis Championships 2014 nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla třetí nasazená Češka Petra Kvitová, která ve druhém kole nestačila na Španělku Carlu Suárezovou Navarrovou.

Soutěž dvouhry vyhrála nenasazená americká tenistka a bývalá světová jednička Venus Williamsová, startující na divokou kartu, která ve finále zdolala Francouzku Alizé Cornetovou po hladkém průběhu ve dvou sadách . Francouzská hráčka v semifinále překvapivě přehrála úřadující první tenistku světa Serenu Williamsovou, čímž zhatila plány sesterské dvojice na finálový duel.

Venus Williamsová na okruhu WTA Tour získala čtyřicátý pátý titul ve dvouhře. Současně prodloužila na dubajské události svou neporazitelnost na patnáct utkání, když předchozí účasti v letech 2009 a 2010 proměnila ve vítězství.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.
  Serena Williamsová (semifinále)
  Agnieszka Radwańská (2. kolo)
  Petra Kvitová (2. kolo)
  Sara Erraniová (2. kolo)
  Jelena Jankovićová (čtvrtfinále)
  Angelique Kerberová (1. kolo)
  Simona Halepová (1. kolo, skreč)
  Caroline Wozniacká (semifinále))

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dubai Tennis Championships 2014